Stanley je rodné jméno vícero osob:

 Stanley Baldwin – ministerský předseda Spojeného království
 Stanley Cohen – rozcestník na nositele jména Stanley Cohen
 Stanley Fischer – izraelský ekonom a guvernér Izraelské národní banky
 Stanley Griggs – americký astronaut
 Stanley Hayer – česko-kanadský sjezdový lyžař a skikrosař
 Stanley Holloway – anglický herec, zpěvák, konferenciér a komik
 Stanley Ibe – nigerijský fotbalista
 Stanley Jaki – katolický kněz, beneditiktinský mnich, historik vědy a profesor fyziky
 Stanley Kramer – americký producent a režisér
 Stanley Kubrick – americký režisér
 Stanley Matthews – anglický fotbalista
 Stanley Milgram – americký sociální a experimentální psycholog
 Stanley Morison – britský typograf
 Stanley B. Prusiner – americký lékař a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu
 Stanley Rous – anglický fotbalový rozhodčí
 Stanley Spencer – anglický malíř
 Stanley Tucci – americký herec, režisér, scenárista a producent
 Stanley Williams – jeden ze zakladatelů amerického černošského gangu Crip

 a může být i příjmením
 Stanley (příjmení)

Ostatní 
 Stanley Cup – hokejová trofej
 Stanley Park – park ve Vancouveru
 Stanley (slivoň) – odrůda slivoně
 Port Stanley – hlavní město Falkland

Externí odkazy